Résultats détaillés de l’édition 2015 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 19 janvier au .

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Chez les hommes, on note les forfaits du Tchèque Radek Štěpánek ( mondial), de l'Allemand Tommy Haas ( mondial), de l'Américain Jack Sock ( mondial), du Français Jo-Wilfried Tsonga ( mondial), du Croate Marin Čilić, vainqueur de l'US Open 2014 et  mondial et l'Argentin Juan Martín del Potro ( mondial).
 Chez les femmes, on note les forfaits de la Slovaque Jana Čepelová ( mondiale), de la Tchèque Petra Cetkovská () et de l'Américaine Vania King ().

Pendant le tournoi 
 Après le match marathon de Rafael Nadal contre l'Américain Tim Smyczek au deuxième tour, le site AS.com affirme qu'un arrangement a été fait entre les organisateurs du tournoi et le clan Nadal pour que l'Espagnol joue le troisième tour en Night Session pour le protéger du soleil. Sur les réseaux sociaux, beaucoup crient au favoritisme.  
 À la surprise générale, l'un des favoris du tournoi, Roger Federer, se fait battre dès le troisième tour en 4 sets par l'Italien Andreas Seppi, contre qui il n'avait jamais perdu en dix confrontations. C'est aussi la première fois depuis 2001 que Federer échoue avant le stade des 1/8 de finale à Melbourne.
 Nick Kyrgios, jeune joueur de dix-neuf ans et classé  à l'ATP, atteint les huitièmes de finale et s'impose devant Andreas Seppi, tombeur de Roger Federer au tour précédent, en cinq sets après avoir été mené deux sets à zéro et sauvant une balle de match (5-7, 4-6, 6-3, 7-6, 8-6). Avec cette victoire, il se qualifie pour son premier quart de finale en Australie et devient le premier joueur depuis Federer en 2001 à atteindre deux quarts de finale en Grand Chelem à moins de vingt ans. Par ailleurs, c'est la première fois depuis dix ans qu'il y a un Australien en quart de finale de l'Open d'Australie (après la finale de Lleyton Hewitt en 2005).

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série 

|-
|1||bgcolor="#CCCCFF"| Novak Djokovic||align=center|Victoire|| Andy Murray (6)
|-
|2|| Roger Federer||align=center||| Andreas Seppi 
|-
|3|| Rafael Nadal||align=center|1/4 de finale|| Tomáš Berdych (7)
|-
|4|| Stanislas Wawrinka||align=center|1/2 finale|| Novak Djokovic (1)
|-
|5|| Kei Nishikori||align=center|1/4 de finale|| Stanislas Wawrinka (4)
|-
|6|| Andy Murray||align=center|Finale|| Novak Djokovic (1) 
|-
|7|| Tomáš Berdych||align=center|1/2 finale|| Andy Murray (6)
|-
|8|| Milos Raonic||align=center|1/4 de finale|| Novak Djokovic (1)
|-
|9|| David Ferrer||align=center|1/8 de finale|| Kei Nishikori (5)
|-
|10|| Grigor Dimitrov||align=center|1/8 de finale|| Andy Murray (6)
|-
|11|| Ernests Gulbis||align=center||| Thanasi Kokkinakis (WC)
|-
|12|| Feliciano López||align=center|1/8 de finale|| Milos Raonic (8)
|-
|13|| Roberto Bautista-Agut||align=center||| Gilles Müller
|-
|14|| Kevin Anderson||align=center|1/8 de finale|| Rafael Nadal (3)
|-
|15|| Tommy Robredo||align=center||| Édouard Roger-Vasselin
|-
|16|| Fabio Fognini||align=center||| Alejandro González
|}

|-
|17|| Gaël Monfils||align=center||| Jerzy Janowicz
|-
|18|| Gilles Simon||align=center||| David Ferrer (9)
|-
|19|| John Isner||align=center||| Gilles Müller
|-
|20|| David Goffin||align=center||| Márcos Baghdatís
|-
|21|| Alexandr Dolgopolov||align=center||| Paolo Lorenzi
|-
|22|| Philipp Kohlschreiber||align=center||| Bernard Tomic
|-
|23|| Ivo Karlović||align=center||| Nick Kyrgios
|-
|24|| Richard Gasquet||align=center||| Kevin Anderson (14)
|-
|25|| Julien Benneteau||align=center||| Benjamin Becker
|-
|26|| Leonardo Mayer||align=center||| Viktor Troicki
|-
|27|| Pablo Cuevas||align=center||| Matthias Bachinger (Q)
|-
|28|| Lukáš Rosol||align=center||| Dudi Sela
|-
|29|| Jérémy Chardy||align=center||| Andreas Seppi
|-
|30|| Santiago Giraldo||align=center||| Steve Johnson
|-
|31|| Fernando Verdasco||align=center||| Novak Djokovic (1)
|-
|32|| Martin Kližan||align=center||| João Sousa
|}

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série 

|-
|1|| Bob Bryan Mike Bryan||align=center|1/8 de finale|| Dominic Inglot Florin Mergea (14)
|-
|2|| Julien Benneteau Édouard Roger-Vasselin||align=center|1/4 de finale|| Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut
|-
|3|| Marcel Granollers Marc López||align=center||| Austin Krajicek Donald Young
|-
|4|| Ivan Dodig Marcelo Melo||align=center|1/2 finale|| Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut
|-
|5|| Alexander Peya Bruno Soares||align=center||| Oliver Marach Michael Venus
|-
|6|| Jean-Julien Rojer Horia Tecău||align=center|1/2 finale|| Simone Bolelli Fabio Fognini
|-
|7|| Rohan Bopanna Daniel Nestor||align=center||| Feliciano López Max Mirnyi
|-
|8|| Aisam-Ul-Haq Qureshi Nenad Zimonjić||align=center|1/8 de finale|| Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut
|}

|-
|9|| Robert Lindstedt Marcin Matkowski||align=center||| Jonathan Erlich Treat Conrad Huey
|-
|10|| Raven Klaasen Leander Paes||align=center||| Simone Bolelli Fabio Fognini
|-
|11|| Juan Sebastián Cabal Robert Farah||align=center||| Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut
|-
|12|| Eric Butorac Sam Groth||align=center|1/8 de finale|| Jean-Julien Rojer Horia Tecău (6)
|-
|13|| Julian Knowle Vasek Pospisil||align=center||| Benjamin Becker Artem Sitak
|-
|14|| Dominic Inglot Florin Mergea||align=center|1/4 de finale|| Jean-Julien Rojer Horia Tecău (6)
|-
|15|| Marin Draganja Henri Kontinen||align=center||| Alex Bolt Andrew Whittington (WC)
|-
|16|| Jamie Murray John Peers||align=center|1/8 de finale|| Ivan Dodig Marcelo Melo (4)
|}

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

2015
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2015
Tennis en janvier 2015
Tennis en février 2015